Paripiranga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paripiranga (ort), Bahia, 
 Paripiranga (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar